Niedotrawowate (Eriocaulaceae) – rodzina roślin jednoliściennych z rzędu wiechlinowców. Zasięgiem obejmuje całą strefę tropikalną i subtropikalną, a także niewielkie obszary Ameryki Północnej, Wyspy Brytyjskie i Azję Wschodnią. Należy do niej 10 rodzajów liczących 1160 gatunków. Występują na wilgotnych piaskach, nad wodami; gatunek Mesanthemum reductum rośnie pod wodą w afrykańskich strumieniach i rzekach.

Morfologia 
Byliny i rośliny jednoroczne z trawiastymi liśćmi, często skupionymi u nasady pędu w rozetę. Drobne kwiaty (czasem do 0,25 mm długości) skupione są w główkowate kwiatostany. U wielu gatunków pędy w górnej części są rozgałęzione i tworzą kwiatostan złożony w formie baldachu. W obrębie główek kwiatostanowych, kwiaty męskie występują zwykle na obrzeżach, kwiaty żeńskie w środku kwiatostanu. Okwiat w dwóch okółkach zwykle niezróżnicowany, czasem okółki różnią się kolorystycznie lub wielkością. W kwiatach męskich znajduje się jeden lub dwa potrójne okółki pręcików. W kwiatach żeńskich słupek ma trójkomorową zalążnię. Owocem są wielonasienne torebki. Nasiona dzięki porozrywanej zewnętrznej warstwie komórek wyglądają jak owłosione i roznoszone są łatwo przez wiatr lub wodę.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna rodziny według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)
Klad okrytonasienne, klad jednoliścienne (monocots), rząd wiechlinowce (Poales), rodzina łuczydłowate (Xyridaceae). Rodzina stanowi grupę siostrzaną dla rodziny łuczydłowatych (Xyridaceae).

Pozycja rodziny w kladogramie przedstawiającym powiązania filogenetyczne w obrębie rzędu wiechlinowców:

 Podział rodziny według Angiosperm Phylogeny Website
podrodzina Eriocauloideae
 Eriocaulon L. – 400 gatunków

podrodzina Paepalanthoideae
 Blastocaulon Ruhland
 Lachnocaulon Kunth
 Leiothrix Ruhland
 Mesanthemum Korn.
 Paepalanthus Kunth – 485 gatunków
 Philodice Mart.
 Syngonanthus Ruhland – 200 gatunków
 Tonina Aubl.

Zastosowanie 
Niektóre gatunki stosowane są w ziołolecznictwie i w bukieciarstwie (zwłaszcza suszone kwiatostany).

Przypisy